Killshot – film del 2008 diretto da John Madden, tratto dall'omonimo romanzo di Elmore Leonard 
 Killshot – romanzo del 1989 di Elmore Leonard, pubblicato per la prima volta in italia con il titolo Il Corvo
 Killshot – dissing del 2018 del rapper Eminem